У фіналі Дік Севітт переміг Кена Макгрегора з рахунком 6–4, 6–4, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Турнірна таблиця на wimbledon.com 

1951 у тенісі
Вімблдонський турнір